Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 49001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 sierpnia 1998 do 4 czerwca 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

49001-49100

49101-49200

49201-49300

49301-49400

49401-49500

49501-49600

49601-49700

49701-49800

49801-49900

49901-50000

Przypisy 

Lista planetoid 049001-050000